Iraniella är ett släkte av svampar. Iraniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Iraniella